УВО:

 Украинская войсковая организация
 Украинский военный округ
 Уральский военный округ